Deschiderea Sokolsky (numită, de asemenea, „deschiderea poloneză”, sau „deschiderea Orangutan”) este o deschidere în șah care începe cu mutarea 1. b2-b4. 

Este numită după , care a investigat această deschidere. Anterior, mișcarea 1.b2-b4 a fost folosită de Savely Tartakover, care i-a dat numele amuzant „Deschiderea Orangutanului”. Inclusă inițial în categoria deschderilor „greșite”, în publicațiile pre-revoluționare, se numește „deschiderea lui Bugaev”, după numele șahistului rus care a folosit-o pentru prima dată. În prezent, această deschidere nu se mai joacă aproape niciodată în turneele mari de șah.

Variante 

 Opțiunea Gambit 1. b2-b4 e7-e5 2. Bc1-b2 f7-f6 3. e2-e4 Bf8xb4 4. Bf1-c4 
 Opțiunea 1. ... e7-e5 2. Bc1-b2 f7-f6 3. b4-b5 d7-d5 4. e2-e3 
 Opțiune de schimb 
 1. ... e7-e5 2. Bc1-b2 Bf8xb4 3. Bb2xe5 
 1. ... e7-e5 2. Bc1-b2 d7-d5 3. Bb2xe5 Kb8-c6 5. Be5-b2 Kc6xb4 
 Opțiunea 1. ... e7-e5 2. Bc1-b2 d7-d6 
 Clădirea indiană veche 1. ... Kg8-f6 2. Bc1-b2 g7-g6 
 Noua construcție indiană 1. ... Kg8-f6 2. Bc1-b2 e7-e6 3. b4-b5 b7-b6 
 Opțiunea principală 
 1. ... Kg8-f6 2. Bc1-b2 d7-d5 3. e2-e3 
 1. ... Kg8-f6 2. Bc1-b2 e7-e6 3. b4-b5 
 O variantă cu dezvoltarea unui nebun pe f5 1. ... d7-d5 2. Bc1-b2 Bc8-f5 
 Sistemul de ieșire a reginei la a doua mișcare 
 1. ... d7-d5 2. Bc1-b2 Qd8-d6 
 1. ... c7-c6 2. Bc1-b2 Qd8-b6 
 Clădirea olandeză 1. ... f7-f5 2. Bc1-b2 Kg8-f6

Note

Bibliografie 
 Sokolsky Aleksei Pavlovich „Debut 1. b2 - b4 (debutul lui Sokolsky)” Editura: Minsk, „Editura de stat a BSSR”, 1963 264 pp. 
 1.b4 variații și jocuri de Marek Trokenheim (Enciclopedia 1.b4 a lui Marek) 
 Jerzy Konikowski und Marek Soszynski: deschiderea Sokolsky 1.b4 în teorie și practică . Russell Enterprises, Milford SUA 2009, ISBN 978-1-888690-65-1

Legături externe 
 Video pe YouTube

Deschideri la șah